Rozela (Platycercus) je rod ptáků z čeledi papouškovitých z Austrálie. Platycercus znamená plochý (široký) ocas. Rozely jsou převážně semenožravé.

Rozšíření a biotop 
Rozely žijí v pobřežních oblastech Austrálie a na blízkých ostrovech, vyhýbají se aridnímu australskému vnitrozemí. Obývají lesy, buš, farmy, parky a zahrady. Rozely byly vysazeny také na Novém Zélandu a ostrově Norfolk.

Taxonomie 
Rod rozela byl popsán přírodovědcem Nicholas Aylward Vigorsem v roce 1825.

V současnosti se rozlišují tyto druhy a poddruhy:

Platycercus, Vigors 1825

 Rozela žlutobřichá (Platycercus caledonicus), (Gmelin 1788)
 Rozela žlutobřichá Brownova (Platycercus caledonicus brownii), (Kuhl 1820)
 Rozela žlutobřichá pravá (Platycercus caledonicus caledonicus), (Gmelin 1788)
 Rozela Pennantova (Platycercus elegans), (Gmelin 1788)
 Rozela Pennantova východní (Platycercus elegans elegans), (Gmelin 1788)
 Platycercus elegans flaveolus, Gould 1837
 Platycercus elegans fleurieuensis, Ashby 1917
 Rozela Pennantova jižní (Platycercus elegans melanopterus), North 1906
 Rozela Pennantova severní (Platycercus elegans nigrescens), Ramsay, EP 1888
 Platycercus elegans subadelaidae, Mathews 1912
 Rozela černohlavá (severoaustralská) (Platycercus venustus, (Kuhl 1820)
 Platycercus venustus hilli, Mathews 1910
 Platycercus venustus venustus, (Kuhl 1820)
 Rozela žlutohlavá (Platycercus adscitus), (Latham 1790)
 Rozela žlutohlavá severní (Platycercus adscitus adscitus), (Latham 1790)
 Rozela žlutohlavá východní (Platycercus adscitus palliceps), Lear 1832
 Rozela pestrá (Platycercus eximius), (Shaw 1792)
 Rozela pestrá tasmánská (Platycercus eximius diemenensis), North 1911
 Rozela pestrá nádherná (Platycercus eximius elecica), Schodde & Short 1989
 Rozela pestrá východní (Platycercus eximius eximius), (Shaw 1792)
 Rozela žlutolící (Platycercus icterotis), (Temminck & Kuhl 1820)
 Rozela žlutolící tmavá (Platycercus icterotis icterotis), (Temminck & Kuhl 1820)
 Rozela žlutolící bledá (Platycercus icterotis xanthogenys), Salvadori 1891

Reference

Externí odkazy